Перепись населения в Казахстане 2021 — третья, после обретения независимости, перепись населения Казахстана. Перепись проводилась в два этапа: подготовительный и основной. Первый с 1 июня по 30 июня 2021 года, второй с 1 сентября по 15 октября в онлайн формате, а традиционный обход был начат 1 октября. Контрольный обход, который должен был бы завершиться 30 октября, был продлён до 8 ноября 2021 года. Перепись в онлайн-формате на официальном сайте переписи также была продлена вплоть до 8 ноября. В 00:00 часов 8 ноября был завершён контрольный обход в рамках «Переписи населения-2021»; по итогам основного этапа и контрольного обхода всего переписью было охвачено более 19,6 миллионов респондентов.

Даты и ход проведения переписи 
Ожидалось, что перепись будет проведена в ноябре 2019 года. Позже, была перенесена на февраль-март 2020 года, а в сентябре 2019 года на октябрь 2020 года. Ожидаемая в октябре 2020 года перепись была перенесена из-за пандемии COVID-19 на октябрь 2021 год. Предварительные итоги переписи были намечены на II—IV кварталы 2021 года, окончательные итоги — в I—IV кварталах 2022 года.

Ожидается привлечение более 30 тысяч временного персонала.

Окончательной датой проведения переписи населения стали с 1 сентября по 15 октября в онлайн формате, а традиционный обход планировалось начать 1 октября и закончить 30 октября 2021 года.

В нынешней переписи ожидается активное использование цифровых технологий.

К концу сентября, число пройденных онлайн-перепись граждан составилось более шести миллионов.

В связи с многочисленными обращениями жителей, онлайн-перепись была продлена до 30 октября.

Контрольный обход, который должен был бы завершиться 30 октября, был начат 1 ноября должен быть проведён до 8 ноября 2021 года; также было принято решение о том, что перепись в онлайн-формате на официальном сайте переписи также продлена вплоть до 8 ноября.

В 00:00 часов 8 ноября был завершён контрольный обход в рамках «Переписи населения-2021»; по итогам основного этапа и контрольного обхода всего переписью было охвачено более 19,6 миллионов респондентов. 42,5 % казахстанцев прошли перепись населения в онлайн-формате.

Бюджет 
Ожидаемая стоимость переписи на сентябрь 2018 года составляла 8,8 млрд тенге, на сентябрь 2019 года — 3,2 млрд тенге, в августе 2020 года — 8,2 млрд тенге, а на начало июня 2021 года — 9,1 млрд. Ожидается экономия денежных средств на бумаге в размере около 1,5 млрд тенге.

По поводу ожидаемых затрат в размер 9,1 млрд тенге, то больше половины бюджета было потрачено на оплату труда интервьюеров — 4,7 млрд тенге, в размере от 83 до 125 тысяч тенге.

Почти 1 млрд был потрачен на доработку информационной системы «е-Статистика». 360 миллионов было заложено на командировочные расходы, с целью обучения интервьюеров.

По словам Руслана Даленова, занимавшего должность министра национальной экономики Казахстана, после окончания переписи, планшеты будут переданы школам и больницам. Стоимость планшетов составило больше 1 млрд тенге, в количестве 27 412 комплектов, включающих планшет, стилус, пауэрбанк, защитное стекло и чехол. Стоимость одного комплекта — 39 603 тенге. Планшеты не «одноразовые», после переписи они будут переданы в школы и больницы.

Предварительные итоги переписи 

8 декабря 2021 года самые предварительные итоги переписи населения президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сообщил премьер-министр Аскар Мамин:
 общая численность населения: 19 169 550 человек
 соотношение полов: мужчин — 48,71 %, женщин — 51,29 %
 средний возраст населения — 31,94 года
 33,97 % населения — дети в возрасте до 17 лет
 19,72 % населения — молодёжь в возрасте 14-28 лет
 доля этнических казахов — 70,18 %
 доля этнических русских — 15,81 %
 доля этнических узбеков — 3,22 %
 доля этнических украинцев — 2,02 %
 численность населения трудоспособного возраста — 11 320 410 человек, или 59,05 % населения Казахстана.

Национальный состав 
Доля основных этносов согласно кратким итогам переписи 2021 года, опубликованным 1 сентября 2022 года: казахов — 70,4 %, русских — 15,5 %, узбеков — 3,2 %, украинцев — 2,0 %, уйгур — 1,5 %, немцев — 1,2 %, татар — 1,1 %, других этносов и не указавших национальность — 5,1 %.

Национальный состав по областям, согласно данным переписи населения 2021 года (чел.):

Национальный состав по областям в процентах, согласно данным переписи населения 2021 года (%):

Итоги переписи 
1 сентября 2022 года были опубликованы краткие итоги переписи населения; данные представлены в разбивке по 14 областям и 3 городам республиканского значения (без учёта созданных в 2022 году Абайской, Жетысуской и Улытауской областей) и в целом по стране:
 общая численность населения: 19 186 015 человек. По сравнению с 2009 годом оно выросло на 3,2 млн человек или 20 %.
 городское население: 11 741 342 человека (61,2 %). В республике продолжается процесс урбанизации, доля горожан, по сравнению с переписью 2009 года, выросла на 5,1 %. Самая высокая доля городских жителей в Карагандинской области — 80,6 % или 1 087 118 человек. Областями с самой низкой долей горожан стали Туркестанская и Алматинская области (24,3 % и 25,4 % соответственно), при этом следует учитывать то, что из состава этих областей исключаются являющиеся городами республиканского значения Шымкент и Алма-Ата, которые в сумме насчитывают 3 142 763 жителя, что практически равно суммарной численности всего сельского населения этих областей (3 157 945 человек).
 соотношение полов: мужчин — 48,6 %, женщин — 51,4 %, при этом среди сельского населения преобладают мужчины (50,6 %), а среди городского — женщины (52,7 %)
 49,07 % населения — люди в возрасте до 30 лет;
 доля этнических казахов — 70,4 %, русских — 15,5 %, узбеков — 3,2 %. Доля казахов с 2009 года увеличилась на 7,3 %, а русских уменьшилось на 8,2 %.
 19,9 % населения не владеет казахским языком, при этом доля не владеющих казахским среди русских, украинцев, белорусов, поляков и немцев составляет 75-78 %, напротив среди казахов владеет казахским языком 99,6 %, среди узбеков и уйгуров — 72 %, таджиков и турок — 61-64 %, киргизов и азербайджанцев — 58,5 %
 49,3 % населения в возрасте 5 лет и старше использует в повседневной жизни казахский язык (данный вопрос впервые включён в программу переписи). Единственный этнос, который в своём большинстве использует в повседневной жизни казахский язык, это сами казахи (63 %), самый низкий показатель использования в повседневной жизни казахского языка отмечен у славянских этносов и немцев (5-9 %); также отмечаются значительные региональные отличия: максимальные величины доли использующих в повседневной жизни казахский язык (58-68 %) наблюдаются на юге и западе Казахстана; промежуточное положение по этому показателю (42-47 %) занимают Восточно-Казахстанская область и город Алма-Ата, а минимальная доля (16-37 %) отмечается в регионах на севере и в центре Казахстана.
 69,31 % населения исповедует ислам, 17,04 % православные, 2,25 % неверующие и 11,01 % отказались отвечать на вопрос об отношении к религии.

Интересные факты 
В Казахстане законодательно установлен штраф за непрохождение переписи населения. В части 2 статьи 497 Кодекса об административных правонарушениях РК предусмотрена ответственность за непредставление первичных статистических данных. Для обычных граждан это штраф в размере 10 МРП — 29 170 тенге (на 2021 год). Но эта статья никогда на практике не применялась во время переписи.

В середине августа 2021 года на вопрос о целесообразности проведения переписи населения в разгар пандемии, в Бюро статистики заявили, что «перепись — это не прихоть, а необходимость» . В начале сентября, со стартом переписи, в Администрации Президента ответили на критику о проведении переписи тем, что это необходимость.

См. также 
 Агентство республики Казахстан по статистике
 Перепись населения Казахстана 1999 года
 Перепись населения Казахстана 2009 года

Примечания

Ссылки 

Переписи населения в Казахстане
Казах
2021 год в Казахстане